Наследницкий — название населенных пунктов в России:

 Наследницкий — посёлок в Брединском районе Челябинской области.
 Наследницкий — посёлок остановочного пункта в Брединском районе Челябинской области.